Black Top bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Top (Alaska)
 Black Top (Montana)
 Black Top (Nevada)
 Black Top (New Mexico)
 Black Top (Oregon)